Łahodów (rejon brodzki)
 Łahodów (rejon przemyślański)